Кубок Европы по марафону 1988 года прошёл 30 апреля в городе Юи (Бельгия). Участники разыграли командный приз в соревнованиях у мужчин и женщин.

На старт вышли 113 бегунов из 13 стран Европы (70 мужчин и 43 женщины). Каждая страна могла выставить до 6 человек в каждый из двух забегов. Победители определялись по сумме занятых мест 4 лучших участников.

До финиша дистанции добрались в общей сложности 97 атлетов, из них 57 мужчин и 40 женщин. Четыре зачётных результата в командное первенство набралось у 10 мужских сборных и 8 женских.

Командное первенство 
Победу как у мужчин, так и у женщин впервые в истории Кубка Европы одержала сборная СССР.

Мужчины 

Курсивом выделены участники, чей результат не пошёл в зачёт команды

Женщины 

Курсивом выделены участницы, чей результат не пошёл в зачёт команды

Индивидуальное первенство

Мужчины

Женщины

Литература

Ссылки 
 
 

Кубки Европы по марафону
Апрель 1988 года
Спорт в Бельгии в 1988 году
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Бельгии
События 30 апреля